Fikcyjne bitwy ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.
 Pierwsza bitwa u brodów na Isenie
 Druga bitwa u brodów na Isenie